Dudki peut faire référence :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Dudki, village du powiat de Kutno
 Dudki, village du powiat de Radomsko

de la voïvodie de Mazovie
 Dudki, village 

de la voïvodie de Podlachie
 Dudki, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Dudki, village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dudki, village du powiat d'Ełk
 Dudki, village du powiat d'Olecko